Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Miami Open 2015 nastoupilo devadesát šest hráčů. Z kvalifikace postoupilo dvanáct tenistů po výhrách ve dvou kvalifikačních kolech. Obhájcem titulu byl srbský první hráč světa Novak Djoković.
  
Djoković ve finále zdolal třetího nasazeného Andyho Murrayho po třísetovém průběhu 7–6, 4–6 a 6–0. Skota porazil posedmé v řadě a zvýšil aktivní poměr vzájemné zápasové bilance na 18:8. Vyhrál tak oba úvodní americké Mastersy, když triumfoval i na předchozím Indian Wells Masters. Současně se stal prvním hráčem, jenž třikrát opanoval oba turnaje v jediném kalendářním roce (2011, 2014, 2015). Celkově si připsal pátou trofej z Miami Masters a 51. titul na okruhu ATP Tour. Murray se v následném vydání klasifikace ATP ze 6. dubna 2015 posunul na 3. místo.

Vítěz si do žebříčku ATP připsal 1 000 bodů a obdržel prémii 900 400 dolarů.

Nasazení hráčů 
Všech třicet dva nasazených mělo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Miami Open 2015